

Коєвці () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Сухиндол.
 Коєвці () — село в Габровській області. Входить до складу общини Трявна.